Cascina Colombara ima više značenja:
 Cascina Colombara, Brescia
 Cascina Colombara, Cremona
 Cascina Colombara, Padova
 Cascina Colombara, Pavia
 Cascina Colombara, Varese